Göstling steht für:

 Göstling an der Ybbs, Marktgemeinde im Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Göstling (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil in der Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich